Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2007 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 27 января по 4 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Томми Хаас
 Парный турнир —  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал Джеймс Блейк (№ 5 в мире на тот момент). Прошлогодний чемпион Томми Хаас был посеян на турнире под вторым номером. Немец не смог защитить свой титул, проиграв в четвертьфинале восьмого номеру посева Винсенту Спейди. Блейк же сумел выйти в финал, но уступил там третьему номеру посева Ксавье Малиссу. Бельгиец смог в третий раз подряд выйти в финал и второй раз выиграть титул местного одиночного турнира (до этого он победил в 2005 году). Примечательно, что Малисс на турнире проиграл один матч немцу Райнеру Шуттлеру, но из-за того, что турнир проводился в экспериментальном формате с групповым этапом бельгийцу все-таки удалось выйти из группы и одержать общую победу. В основных соревнованиях приняли участие два представителя России: Теймураз Габашвили и Игорь Куницын, однако оба выбыли на групповой стадии.

В парных соревнованиях победили Хьюго Армандо и Ксавье Малисс. Таким образом бельгийскому теннисисту удалось сделать на турнире победный дубль. Прошлогодние чемпионы Даниэль Нестор и Марк Ноулз не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ксавье Малисс обыграл  Джеймса Блейка со счётом 5-7, 6-4, 6-4.
 Малисс выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Блейк сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Парный турнир 
  Хьюго Армандо /  Ксавье Малисс обыграли  Джеймса Окленда /  Стивена Хасса со счётом 6-3, 6-7(4), [10-5].
 Армандо выигрывает свой дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Малисс выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич

 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Январь 2007 года
Февраль 2007 года
2007